De 6 Uur van Nürburgring 2016 was een endurancewedstrijd die verreden werd op de Nürburgring in Duitsland op 22-24 juli 2016. De race op de Nürburgring was de vierde manche van het FIA World Endurance Championship 2016.

De wedstrijd werd gewonnen door de wereldkampioenen van 2015, Mark Webber, Brendon Hartley en Timo Bernhard voor Porsche. Het was hun eerste overwinning van het seizoen.

Kwalificatie

Uitslag kwalificatie 
De polepositiewinnaars in elke klasse zijn vet gedrukt.

Race

Uitslag wedstrijd 
Het minimumaantal afgelegde ronden om geklasseerd te worden (70% van de afstand afgelegd door de winnaar van het algemene klassement) was 136 ronden. Klassewinnaars zijn vet gedrukt.

Noten 

Endurancerace
Sportevenement in Nürburg
Autosport in Duitsland